Noaillac  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2008-2014 Gilbert Alaminos

Demográfia

Látnivalók 
Saint-Jean templom a XVI. századból

Galéria

Testvérvárosok

Források 
Cassini
INSEE
Prefektúrák

Jegyzetek 

Gironde megye települései